The Love Token – cortometraggio del 1908 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Love Token – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company